Ayasofya-Moscheen (; dt. Hagia-Sophia-Moschee) tragen ihren Namen in Anlehnung an die Hagia Sophia, die nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen erweitert, in eine Moschee umgewandelt und als „Hauptmoschee“ der Osmanen genutzt wurde.

Bedeutung 
Die Hagia Sophia (aus dem griechischen  „heilige Weisheit“) war die im 6. Jahrhundert n. Chr. erbaute Hauptkirche des byzantinischen Reiches und religiöser Mittelpunkt der Orthodoxie. Sie wurde nach der osmanischen Eroberung (1453) in eine Moschee umgewandelt, war von 1935 bis 2020 ein Museum (Ayasofya Müzesi, „Hagia-Sophia-Museum“) und wird seit Juli 2020 wieder als Moschee (Ayasofya Camiisi, „Hagia-Sophia-Moschee“) genutzt. 

Die Kuppel der Hagia Sophia stellt den Prototyp für den Kuppelbau späterer Moscheen dar.

Bekannte Ayasofya-Moscheen in Deutschland 
 Ayasofya-Moschee Aschaffenburg
 Ayasofya-Moschee Berlin, Stromstraße, Berlin-Moabit
 Ayasofya-Moschee Bremen, Kirchhuchtinger Landstraße, Bremen
 Ayasofya-Moschee Dortmund, Wambeler Holz, Dortmund-Scharnhorst
 Ayasofya-Moschee Duisburg, Wanheimer Straße, Duisburg
 Ayasofya-Moschee Eisenberg, Tiefenthaler Straße 18, Eisenberg (Pfalz)
 Ayasofya-Moschee Essen, Meybuschhof, Essen-Katernberg
 Ayasofya-Moschee Friedberg, Königsberger Straße, Friedberg
 Ayasofya-Moschee Halle, Gartenstraße, Halle/Westf.
 Ayasofya-Moschee Hamburg, Vogelhüttendeich, Hamburg-Wilhelmsburg
 Ayasofya-Moschee Hannover, Weidendamm, Hannover-Nordstadt
 Ayasofya-Moschee Karlsruhe, Hirschstraße, Karlsruhe
 Ayasofya-Moschee Kassel, Jägerstraße, Kassel (IGMG)
 Ayasofya-Moschee Kiel
 Ayasofya-Moschee Köln, An der Fuhr, Köln-Meschenich
 Ayasofya-Moschee Löhne, Bahnhofstraße, Löhne
 Ayasofya-Moschee Neuss
 Ayasofya-Moschee Nürnberg, Spittlertorgraben, Nürnberg (VIKZ)
 Ayasofya-Moschee Oberhausen, Duisburger Straße, Oberhausen (DITIB)
 Ayasofya-Moschee Osnabrück, Meller Straße, Osnabrück
 Ayasofya-Moschee Pforzheim
 Ayasofya-Moschee Remscheid, Honsberger Straße, Remscheid
 Ayasofya-Moschee Rotenburg (Wümme), Fuhrenstraße, Rotenburg (Wümme)
 Ayasofya-Moschee Rüsselsheim am Main
 Ayasofya-Moschee Walldorf, Neurot Straße, Walldorf

Bekannte Ayasofya-Moscheen außerhalb Deutschlands 
Bulgarien
 ehem. Ayasofya-Moschee, Sofia
Griechenland
 ehem. Ayasofya-Moschee, Thessaloniki
Makedonien
 ehem. Ayasofya-Moschee, Ohrid
Niederlande
 Ayasofya-Moschee, Arnhem
Türkei
 Ayasofya-Moschee, Bursa
 Ayasofya-Moschee, Trabzon

Literatur 
 Ali-Özgür Özdil: Wenn sich die Moscheen öffnen. Moscheepädagogik in Deutschland, eine praktische Einführung in den Islam. Waxmann, Münster u. a. 2002, ISBN 3-8309-1109-2.

Einzelnachweise 

Liste (Moscheen nach Name)